Il doppio del torneo di tennis Seguros Bolivar Open Bogotá 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Xavier Malisse e Carlos Salamanca che hanno battuto in finale Juan-Sebastian Cabal e Michael Quintero 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Marcio Torres /  Fernando Vicente (primo turno)
 Santiago González /  João Souza (semifinali)

 Enrico Burzi /  Caio Zampieri (quarti di finale)
 Ricardo Hocevar /  Andre Miele (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Seguros Bolivar Open Bogotá 2008